CNERA peut signifier :

 Centres nationaux d'études et de recherches appliquées (France) de l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage)
 Conseil National des Écouteurs de bandes RadioAmateurs, association loi de 1901, fondée  le  (déclarée en Préfecture de Police de Paris, le , sous le n° 95/1037, parution au Journal Officiel du  page 1563 et 1564), qui a remplacé le groupement informel CGRE (Centre de Gestion des Radioamateurs Ecouteurs), risquant d'induire la confusion avec le sigle CGR (Centre de Gestion des Radiocommunications) de l'Administration des postes et Télécommunications.

Notes et références